Данная статья представляет собой список всех матчей, которые провела национальная юниорская сборная Украины по хоккею с шайбой с момента создания начиная с выступления в марте 1993 года в матчах группы C Чемпионата Европы в Риге (). В список включены официальные матчи украинской юниорской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации хоккея с момента вступления в эту организацию 6 мая 1992 года.

По состоянию на 01 июня 2020 года

Юниорская сборная Украины в рамках чемпионатов Европы и чемпионатов мира всех уровней (включая квалификационные игры) провела 143 матча, из которых она победила в 61 игре, проиграла 81 поединок и 1 свела вничью, разница голов 595 : 555, в том числе:
 В рамках чемпионатов Европы всех уровней (включая квалификационные игры) — 32 матча: 19 побед и 13 поражений; разница голов 222:112
 В рамках чемпионатов мира всех уровней (включая квалификационные игры) — 111 матчей: 42 победы, 68 поражений, 1 ничья; разница голов 373:443

Примечания 

 13 марта 2020 года Международная федерация хоккея приняла решение об отмене Чемпионата мира 2020 в группе B Дивизиона I, который должен был пройти в Асиаго () из-за пандемии COVID-19

См.также 
 Список матчей сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей женской сборной Украины по хоккею с шайбой

Ссылки 

 Федерация хоккея Украины
 Украина на официальном сайте ИИХФ 
 Статистика юниорской сборной Украины на сайте «Хоккейные архивы»
 Матчи юниорской сборной Украины по хоккею с шайбой на сайте «ГНЕЗДО»

Сборная Украины по хоккею с шайбой